Ивановка — посёлок в Красногорском районе Алтайского края. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Красногорский сельсовет.

История 
Основан в 1876 году. В 1926 году село Ивановка состояло из 85 хозяйств. В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении входило в состав Тайненского сельсовета Старо-Бардинского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)